Selinia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Selinia відносять 5 офіційно визнаних видів:
 Selinia africana
 Selinia antarctica
 Selinia intermedia
 Selinia pulchra
 Selinia subtropica

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1876. Symbolae ad mycologiam Fennicam. III. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. 1:55-59. — P. 57

Роди грибів
Гіпокреальні